Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2003 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2002—2003, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2002 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат проходил с 24 февраля по 2 марта 2003 года в Остраве (Чехия) во Двореце культуры и спорта.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Спортивные танцы 

 WD = спортсмены не закончили соревнования.

Ссылки 

 2003 World Junior Championships 
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2003 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2002/2003
Фигурное катание
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Остраве
Юниоры
Чемпионаты мира в Чехии